Епархия Асьюта () — епархия Коптской католической церкви с центром в городе Асьют, Египет. Кафедральным собором епархии Асьюта является Собор Пресвятой Девы Марии в городе Асьют.

История 
10 августа 1947 года Римский папа Пий XII издал буллу Ex Petri Cathedra, которой учредил епархию Асьюта, выделив её из епархии Луксора.

Ординарии епархии 
 епископ Alexandros Scandar (9.08.1947 — 29.12.1964);
 епископ Youhanna Nueir (26.03.1965 — 20.03.1990);
 епископ Kyrillos Kamal William Samaan (16.05.1990 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Восточнокатолические епархии Египта
Епархии Коптской католической церкви